La colorisation photographique
 La colorisation cinématographique.
 La mise en couleur, un terme d'infographie.